Погудино — название населённых пунктов:

Россия 
 Погудино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Погудино — посёлок в Еткульском районе Челябинской области.